Матчі Групи C групового етапу чемпіонату світу з футболу 1990 відбувалися з 10 по 20 червня 1990 року на стадіонах Делле Альпі в Турині та Стадіо Луїджі Ферраріс в Генуї.

Переможцем Групи C стала збірна Бразилії, яка виграла усі свої матчі у групі. Другим учасником раунду плей-оф з Групи C стала команда Коста-Рики. До наступного раунду не змогли пройти збірна Швеції, яка програла усі матчі з однаковим рахунком 1:2, а також команда Шотландії, яка фінішувала на третьому місці з двома очками, чого виявилося недостатньо аби увійти до четвірки найкращих команд з тих, що посіли треті місця.

Турнірне становище

Матчі

Бразилія — Швеція

Коста-Рика — Шотландія

Бразилія — Коста-Рика

Швейція — Шотландія

Бразилія — Шотландія

Швеція — Коста-Рика

Посилання 
 Чемпіонат світу 1990 на сайті FIFA.com  
 Чемпіонат світу 1990 на сайті RSSSF  

Група C
Червень 1990